Die Eerste Divisie 2018/19 oder auch Keuken Kampioen Divisie (nach der Marke Keuken Kampioen des Küchenherstellers De Mandemakers Groep) war die 63. Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 17. August 2018 und wurde vom 24. Dezember 2018 bis zum 12. Januar 2019 durch eine Winterpause unterbrochen.

Da der Meister der Saison 2017/18, Jong Ajax, nicht aufstiegsberechtigt war, stieg der Zweitplatzierte, Fortuna Sittard, in die Eredivisie auf. Der Meister der Eredivisie 2009/10, der FC Twente Enschede, spielte erstmals seit den 1980er Jahren wieder zweitklassig. Aufgrund der Ligareform im Herbst 2017 gab es keine Absteiger in die und keine Aufsteiger aus der Tweede Divisie.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Modus 
Die 20 Mannschaften spielten in Hin- und Rückspielen gegeneinander, so dass am Ende der Saison jede Mannschaft 38 Spiele vorzuweisen hatte. Die Saison war in vier Staffeln zu je 9 Spielen aufgeteilt, die ersten beiden Spieltage flossen nicht in das Staffelsystem mit ein. Die Leistung aus den Staffeln wurde in die Gesamttabelle übertragen.

Der Meister der Liga stieg direkt in die Eredivisie auf. Wäre eine der Zweitmannschaften von Eredivisie-Klubs Meister geworden, wäre der nächstplatzierte Klub nachgerückt. Die Plätze 16 und 17 der Eredivisie und die Plätze 2 bis 10 (ohne Platz 3) der Eerste Divisie spielten in drei Play-off-Runden jeweils mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Zweitmannschaften mussten ihre Plätze in den Play-offs abgeben, ebenso entschied ein Staffelgewinn über die Vergabe des letzten Teilnahmeplatzes für die 1. Play-off-Runde. Die beiden Gewinner der ersten Runde trafen in Runde 2 auf den 16. und 17. der Eredivisie. Zeitgleich spielten die Plätze 2 bis 6 (ohne Platz 3) der Eerste Divisie gegeneinander. In Runde 3 trafen dann die vier Gewinner aus der zweiten Runde aufeinander. Im Idealfall wären zwei weitere Mannschaften aus der Eerste Divisie aufgestiegen. Die vier Reservemannschaften der Ehrendivisionäre Ajax, PSV, FC Utrecht und AZ waren nicht aufstiegsberechtigt und nahmen daher nicht an den Play-offs teil. Im Falle eines Abstiegs der Profis hätte einer Reservemannschaft der Zwangsabstieg in die Tweede Divisie gedroht.

Wie in der Vorsaison wurde auch in dieser Saison die Abstiegsregelung ausgesetzt.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Staffeln 1 – 4

Aufstieg/Relegation 
Die Plätze 16 und 17 der Eredivisie und die acht bestplatzierten, aufstiegsberechtigten Mannschaften der Eerste Divisie spielten in drei Play-off-Runden jeweils mit Hin- und Rückspiel um Aufstieg bzw. Relegation. Zweitmannschaften von Eredivisie-Vereinen konnten nicht in die Eredivisie aufsteigen und waren somit auch von den Play-offs ausgeschlossen. Dies betraf die drittplatzierte Zweitmannschaft der PSV Eindhoven. Staffelsieger der in vier Phasen ausgespielten Eerste Divisie waren für die Play-offs qualifiziert, unabhängig von ihrer Platzierung in der Gesamttabelle, die Staffelsieger Sparta, Den Bosch und Almere konnten sich jedoch regulär für die Play-offs qualifizieren, der vierte Staffelsieger Twente stieg als Meister auf. 

In der ersten Runde spielten die vier am niedrigsten platzierten Mannschaften aus der Eerste Divisie gegeneinander (10. gegen 7. und 9. gegen 8.). Die beiden Gewinner der ersten Runde treffen in Runde 2 auf den 16. und 17. der Eredivisie. Zeitgleich spielen die vier höherplatzierten Mannschaften der Eerste Divisie gegeneinander (6. gegen 2. und 5. gegen 4.). In Runde 3 trafen dann die vier Gewinner aus der zweiten Runde aufeinander. Die beiden Sieger der dritten Runde qualifizierten sich für die Eredivisie 2019/20.

 Runde 1
Die Hinspiele fanden am 10., die Rückspiele am 14. Mai 2019 statt.

|}

 Runde 2
Die Hinspiele fanden am 19., die Rückspiele am 22. Mai 2019 statt.

|}

 Runde 3
Die Hinspiele fanden am 25., die Rückspiele am 28. Mai 2019 statt.

|}

Spielerstatistiken

Torschützenliste 
Die Spieler sind folgendermaßen sortiert: 1) Anzahl der Tore; 2) höherer Durchschnitt (oder weniger Spiele); 3) weniger Elfmeter; 4) Nach- oder Künstlername

Meiste Torvorlagen 
Die Spieler sind folgendermaßen sortiert: 1) Anzahl der Vorlagen; 2) höherer Durchschnitt (oder weniger Spiele); 3) Nach- oder Künstlername

Weblinks 
 Offizielle Website der Eerste Divisie

Einzelnachweise 

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 2018/19